Dinjano ima više značenja:
 Dinjano (Mačerata)
 Dinjano